Das Rechenseil oder Knotenseil war ein gebräuchliches Rechenhilfsmittel des Mittelalters, mit dessen Hilfe man einfache numerische und geometrische Probleme lösen und demonstrieren konnte.

Als allegorische Personifizierung der Arithmetik bei der Darstellung der freien Künste diente eine weibliche Figur mit dem Attribut des Knotenseils. Als Knotenschnur findet das Symbol des Knotenseils Verwendung bei Freimaurern und ähnlich auch in Pfadfinderkreisen. 

Ein Rechenseil hatte mehrere Knoten im Abstand einer Handbreite. Es wird oft fälschlich Zwölfknotenschnur genannt. Eine Zwölfknotenschnur ist jedoch immer eine geschlossene (Ring-)Schnur. Mehr Knoten im Rechenseil waren speziell für die Multiplikation und Division von Vorteil.

Rechenfunktionen

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Rechenhilfsmittel
Mathematik im Alten Ägypten